Eliminator – album degli ZZ Top
 Eliminator – gruppo musicale metal statunitense
 Eliminator – videogioco arcade del 1981
 Eliminator – videogioco del 1988 per vari home computer
 Eliminator – videogioco del 1998 per PlayStation e Windows